Cristo Rey kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Cristo Rey, Santo Domingo, stadsdel,

Mexiko 

 Cristo Rey, Sinaloa, Escuinapa, ort, 
 Cristo Rey, León, ort, 
 Cristo Rey, delstaten Mexiko, Lerma, ort, 
 Cristo Rey, Puebla, Tehuacán, ort, 
 Cristo Rey, Michoacán de Ocampo, Irimbo, ort, 
 Cristo Rey, Guanajuato, ort,